Marv kan henvise til flere artikler:

Knoglemarv – den inderste, bløde del af knogler
Marv (plantedel) – den inderste, bløde del af grene 
Rygmarv – den del af centralnervesystemet der findes i rygsøjlen 
MARV eller MaRV – en type atomsprænghoved (forkortelse for Maneuverable Reentry Vehicle)